По данным Союза французских аэропортов, по состоянию на 2017 год в стране имелось более ста гражданских пассажирских аэропортов (включая заморские территории), не считая аэродромов и вертолётных площадок.

В 2016 году пассажирооборот всех аэропортов составил , что на  больше, чем в 2015 (когда рост также составил ). Это ниже, чем рост во всём Европейском союзе (). Всего с 2006 по 2016 год рост пассажирооборота Франции составил .

На 15 крупнейших аэропортов страны приходится  пассажирооборота, а на 2 главных парижских (Шарль-де-Голль и Орли) —  от общего пассажирооборота или  от пассажирооборота метрополии Франции. Доля Парижа постепенно сокращается — в 2012 году она составляла , в 2005 — . Наиболее быстрорастущими стали следующие аэропорты:  ( к уровню 2015 года),  (), Лион — Сент-Экзюпери (), Биарриц — Страна Басков (),  (), Бордо — Мериньяк () и Бастия — Поретта (). Также заметный рост показали заморские аэропорты: Кайенна — Феликс-Эбуэ (),  () и  ().

Основная доля пассажирских перевозок приходится на международные рейсы ().

В 2016 году во французских аэропортах было совершено , что на  больше, чем годом ранее.

Через аэропорты Франции в 2016 году прошло  различных грузов, что на  больше, чем в 2015 году (при общеевропейском росте ). Парижские аэропорты обработали  грузов, что составляет  от всего грузооборота метрополии Франции.

Ниже следует список всех действующих аэропортов Франции, включая заморские территории. В список не включены аэродромы и вертолётные площадки. Аэропорты отсортированы в порядке уменьшения пассажиропотока.

Примечания

Литература 

Франция
 
Аэро